Ла Антигва има више значења:

 Ла Антигва (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Антигва (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Антигва (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Антигва (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Антигва (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Општина Ла Антигва (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Антигва (Ла Антигва, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Антигва (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Антигва (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Антигва (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Антигва, Поза Ларга (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику